Bert Van Lerberghe – ciclista su strada belga
 Charles Van Lerberghe – poeta, drammaturgo e scrittore belga
 Henri Van Lerberghe – ciclista su strada e pistard belga